Waltham puede referirse a:

 Waltham (Kent), Inglaterra
 Waltham (Lincolnshire), Inglaterra
 Waltham (Massachusetts), Estados Unidos
 Waltham (Maine), Estados Unidos
 Waltham (Minnesota), Estados Unidos
 Waltham (Vermont), Estados Unidos